Fúquene kan syfta på:

Colombia 

 Fúquene (kommun), Cundinamarca, 
 Fúquene (ort), Cundinamarca,